

Nederland 
 Julianastraat (Alkmaar)
 Julianastraat (Alphen aan den Rijn)
 Julianastraat (Emmen)
 Julianastraat (Valburg)
 Julianastraat (Venlo)
 Koningin Julianastraat (Houten)

Suriname 
 Julianastraat (Nieuw-Nickerie)
 Julianastraat (Paramaribo)